Karczmiska (gemeente)
 Karczmiska (powiat Opolski)
 Karczmiska (powiat Rycki)